Scottish Football Association Challenge Cup 1889–90 var den 17. udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet den 31. august 1889, og turneringen blev afsluttet den 22. februar 1890, hvor Queen's Park FC vandt finaleomkampen over Vale of Leven FC med 2-1. Den oprindelige finale en uge tidligere var endt uafgjort 1-1. Sejren var Queen's Park FC's niende i turneringens historie.

Resultater

Queen's Park FC's vej til sejren

Første runde

Anden runde

Tredje runde

Fjerde runde

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler 

I kvartfinalerne spillede de otte vindere fra ottendedelsfinalerne om fire pladser i semifinalerne.

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1889-90 
 RSSSF – Scotland Cup Results 1873/74-1877/78 and 1889/90-1995/96 
 IFFHS: Scottish Cup 1889–90 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1889/90 - Final 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1889/90 - Final replay 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1889/90 - Final replay

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1889
Fodbold i 1890